La urbanización Bararida es un sector ubicado en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, fue inaugurada el 24 de junio de 1950 bajo el mandato de Rómulo Betancourt y con un acto protocolar que se llevó a cabo en el parque infantil de la Urbanización La Concordia y, con la presencia de miembros de la junta de gobierno. Cabe destacar que previo decreto 112 de fecha 31 de diciembre de 1945 se le asignan al Banco Obrero la cantidad de 50 millones de bolívares de los cuales 28 millones serían para la construcción y ejecución de un plan de viviendas a nivel nacional de 4 mil casas, siendo Barquisimeto favorecida con setecientas (700) unidades habitacionales y según decreto No 144 del 18 de enero de 1946.

Estas urbanizaciones ubicadas en la zona noroeste de esta ciudad tienen como anecdotario que su ocupación fue posible por el incruento terremoto acaecido en la ciudad madre del Tocuyo el día 3 de agosto de 1950, por lo que debido a ese estado de emergencia la familia damnificadas fueron reubicadas en este desarrollo habitacional que para la fecha carecía de los más elementales servicios públicos como: transporte, acueducto y energía eléctrica; más sin embargo, ya estaban establecida en el mes de abril de ese año la familia Crespo, y el señor Joel Vázquez quienes fueron así mismo los primeros pobladores que izaron la bandera nacional el día 24 de junio de 1950.

Educación 

Escuela Vicente Davila: es un centro educativo que comenzó a funcionar para el año 1950 en bararida; fue el primer Centro Educacional de la comunidad siendo su local dos (2) viviendas ubicadas en la vereda 8, resulta ser que por resolución de fecha 28 de enero de 1951 por disposición de la junta de gobierno oficio Nº 0105 del Ministerio de Educación se designó a la anterior Escuela “Vicente Dávila” con el nombre  “Dr. Ramón E. Gualdron” firmada por el Prof. Simón Becerra, Director de educación primaria y normal.

Escuela Gabriela Mistral: Funciono desde el año 1956 hasta el 30 de junio de 1972 en la vereda 10 Nº 5 de Bararida siendo su Directora: Graciela García de Almenara.

Escuela María Pereira de Daza: fundada el 16 de octubre de 1960 siendo su primera directora: Prof. Carmen de Sisco   y   le   acompañaban   13 docentes   quienes   estaban   distribuidos   en   11   secciones   de   Educación Primaria, 2 de Kinder y dos miembros del personal Obrero.

Escuela Nacional Bararida: Fue fundada el 1 de octubre de 1968; su primer director y fundador fue el profesor Rafael Tolosa Picón. La escuela para la fecha de su fundación tenía 12 secciones de 1º a 6º Grado, y una sección de preescolar a cargo de la docente Carmen Malavé

Colegio Divina Pastora: Fundado en el año 1964 por María Ana Monagas Fontcuberta, creadora de las hermanas franciscanas misioneras de la madre del divino pastor.

Sitios de interés 

Monumento la Botella: Avenida Libertador

Paseo parque la Musica: Avenida Libertador

Iglesia Nuestra Señora de Coromoto: Avenida Libertador

Centro Comercial Pavo Real: Avenida Libertador

Referencias 

Edificios y estructuras de Barquisimeto